NGC 4800 (другие обозначения — UGC 8035, MCG 8-24-4, ZWG 245.5, ARAK 393, IRAS12523+4648, PGC 43931) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4800
Гончие Псы (созвездие)